Thegen ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Christian Thegen (1883–1955), deutscher Laienmaler
 Georg Thegen (1651–1729), deutscher Philosoph und Mathematiker